Werner Widmer ist der Name folgender Personen:

* Werner Widmer (Historiker) (1940–2014), Schweizer Historiker
 Werner Widmer (Künstler) (* 1967), Schweizer Künstler und Galerist